Anthony Favre, né le  à Rolle, est un footballeur suisse évoluant au poste de gardien de but.

Biographie

Palmarès 
 Avec Lausanne-Sport :
 Champion de Challenge League en 2011.
 Finaliste de la Coupe de Suisse en 2010.
 Avec le FC Zurich
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2016

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Naissance en février 1984
Naissance à Rolle
Sportif vaudois
Gardien de but au football
Gardien de but du Servette FC
Joueur du FC Baulmes
Gardien de but du FC Lausanne-Sport
Joueur du FC Wil
Gardien de but du FC Zurich
Gardien de but du FC Le Mont-sur-Lausanne